Чалънджър може да се отнася до:
 Чалънджър (совалка)
 Турнир от Чалънджър сериите по тенис
 Чалънджър 1 – британски основен боен танк.